Textorius ist der Nachname folgender Personen:

 Elsa Textorius (1889–1972), schwedische Schauspielerin und Tochter von Oskar Textorius
 Ester Textorius (1883–1972), schwedische Schauspielerin und dritte Ehefrau von Oskar Textorius
 Oskar Textorius (1864–1938), schwedischer Schauspieler, Sänger und Theaterregisseur
 Svea Textorius (1877–1926), schwedische Schauspielerin und zweite Ehefrau von Oskar Textorius